Mreżiczko – wieś w Bułgarii, w obwodzie Burgas
 Mreżiczko – wieś w Bułgarii, w obwodzie Kyrdżali